Aphodius distinctus — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства афодиин.

Имаго длиной 3,5—5,5 мм. Передние чёрное пятно на третьем промежутке расположено в передней трети надкрылий. Часто чёрные пятнышки увеличиваются и соединяются в разных направлениях. Иногда чёрный цвет полностью заменяет жёлтый, реже чёрные пятнышки исчезают.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Ссылки 
 
 

Афодии
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1776 году